

Toponymes 

 Wick, un village situé dans le Gloucestershire en Angleterre ;
 Wick, une localité du Worcestershire, en Angleterre ;
 Wick, une ville des Highlands, en Écosse ;
 Wick, circonscription du Parlement d'Écosse.

Hydronymes 
 La Wick, une rivière d'Écosse.

Patronymes 

 Douglas Wick, producteur américain
 Gian-Carlo Wick (1909–1992), physicien théoricien italien
 théorème de Wick, théorème de la physique statistique
 Helmut Wick (1915-1940), pilote de chasse allemand de la Seconde Guerre mondiale
 John Wick (* 1968), écrivain et auteur de jeux de rôle américain
 Roman Wick (* 1985), joueur de hockey sur glace suisse

Cinéma 
 John Wick est une série de films américains :
 John Wick, sorti en 2014.
 John Wick 2, sorti en 2017.
 John Wick 3: Parabellum, sortie prévue en 2019.

Voir aussi 
 Wicke, Wiek
 
 

Patronyme allemand